Eurykles ist der Name mehrerer antiker griechischer Persönlichkeiten:

 Eurykles (Olympiasieger), siegte 592 v. Chr. im Laufwettbewerb
 Eurykles von Athen, in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. ein bekannter athenischer Bauchredner
 Eurykles (Syrakus), in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Syrakus lebender Demagoge
 Eurykles von Sparta, in der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. Dynast in Sparta